Samantha Stosur și Zhang Shuai au fost campioanele en-titre, dar au ales să nu participe împreună. Stosur joacă alături de Latisha Chan, în timp ce Zhang cu Ena Shibahara.

Liudmila Kicenok și Jeļena Ostapenko au câștigat titlul învingând în finală perechea americano-australiană Nicole Melichar-Martinez și Ellen Perez cu scorul de 7–6(7–5), 6–3.

Cori Gauff, Elise Mertens și Kateřina Siniaková s-au aflat la începutul turneului îm competiție pentru clasamentul numărul 1 la dublu WTA. Gauff și-a păstrat primul loc în ciuda retragerii din turneu, după ce Siniaková a pierdut  în runda a doua și Mertens a pierdut în semifinale.

Capi de serie
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe
Main draw

2022
WTA Tour 2022